Hutchinson County kan syfta på flera countyn i USA:

 Hutchinson County, South Dakota 
 Hutchinson County, Texas